Landhockeyturneringen vid olympiska sommarspelen 1964 avgjordes i Tokyo.

Medaljfördelning

Medaljtabell

Resultat
Turnering innehöll femton lag i två grupper.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om första- till fjärdeplats

Spel om femteplats

Referenser